Уолтер Голд (; ,  — , ) — американский пианист.

Сын скульптора Роберта Голда. Учился игре на фортепиано под руководством Хуго Трётшеля (1858—1939), ученика Ференца Листа.

Выступал как аккомпаниатор, в том числе на записях 1910—1920-х гг., таких исполнителей, как Миша Эльман (15 пьес), Пабло Казальс, тенор Луи Гравёр.

Автор отдельных фортепианных и вокальных сочинений. Обработал и отредактировал сборник «Лёгкие немецкие песни» (; 1952).

Примечания

Литература 
 Golde, Walter // The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition, issue Published in print January 2013

Ссылки 
 Walter Golde // Discography of American Historical Recordings

Пианисты США
Академические музыканты США